Матия Любек (; род. , Белишце, СР Хорватия, СФРЮ — , Валпово, Хорватия) — хорватский гребец на каноэ. 

Участвовал в 4 подряд летних Олимпийских играх, где выиграл 2 золота (К-1 1000 м, Монреаль, 1976; К-2 500 м, Лос-Анджелес, 1984), 1 серебро (К-2 1000 м, Лос-Анджелес, 1984) и 1 бронзу (Монреаль 1976 в одиночном спринте-каноэ на дистанции 1 500 м). На Летних Олимпийских играх 1980 и 1988 годов был знаменосцем национальной делегации.

Матия участвовал во многих чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ, где также добился высоких результатов. Он выиграл  в общей сложности 10 медалей: четыре золота (К-1 1000 м: 1978, К-2 500 м: 1982, 1983, К-2 10 000 м: 1985), три серебра (К-1 10000 м: 1981, К-2 1000 м: 1982, 1985), и три бронзы (К-1 10 000 м: 1975, 1978, К-2 1000 м: 1983).

В 1976 году он был удостоен высокой награды — золотого знака лучшего спортсмена Югославии. После завершения своей спортивной карьеры, Любек стал вице-президентом Олимпийского комитета Хорватии.

11 октября 2000 года, через шесть дней после возвращения с летних Олимпийских игр 2000 года, Матия Любек был застрелен в Валпово. Убийцей оказался его зять Марко Варзич, майор запаса хорватской армии, который пытался убить и мать Матии. Позже выяснилось, что Варзич застрелил в тот же вечер другого военнослужащего, Анте Бунгича, и ранил его жену Катицу. Причиной убийства Любека стал спор из-за наследства. 30 марта 2001 года Варзич был признан виновным по обвинению в предумышленном убийстве и приговорён к 30 годам лишения свободы.

Примечания

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 1: flatwater (now sprint): 1936-2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936-2007.
 
 Wallechinsky, David and Jaime Loucky (2008). "Canoeing: Men's Canadian Singles 1000 Meters". In The Complete Book of the Olympics: 2008 Edition. London: Aurum Press Limited. p. 480.

Гребцы на байдарках и каноэ Югославии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от Югославии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Застреленные в Хорватии
Похороненные на кладбище Мирогой